Meriones – postać z mitologii greckiej
 Suwak (łac. Meriones) – rodzaj gryzoni z podrodziny myszoskoczków w rodzinie myszowatych
 (3596) Meriones – planetoida z grupy trojańczyków